Kontinuitet kan syfta på:

 Kontinuerlig funktion –  en storhet som är sådan att man alltid kan finna en annan storhet som skiljer sig från den förra med en kvantitet som är mindre än någon ändlig storhet
 Klaffel (film) – företeelser inom film och TV som inte stämmer från tagning till tagning

Se även
 Kontinuum flera betydelser